Гавриши () — посёлок в Сухининском сельском совете Богодуховского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6320888105. Население по переписи 2001 года составляло 305 человек (144 мужчины и 161 женщина).

Географическое положение 
Посёлок Гавриши находится на железнодорожной ветке Богодухов — Люботин, в 2-х км от станции Гавриши.

История 
 1794 - дата основания.
 1943 - Курская битва, Богодуховское направление.

Экономика 
 «Ласточка», лагерь для детей-сирот с проблемами слуха.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины